Flugplatz Wiener Neustadt steht für:

 Flugplatz Wiener Neustadt/Ost, ziviler Flugplatz mit asphaltierter Landebahn
 Flugplatz Wiener Neustadt/West, militärischer, zivil mitbenützter Flugplatz mit sechs Graspisten